Гонка преследования:
 Гонка преследования (биатлон)
 Гонка преследования (велоспорт)
 Гонка преследования (конькобежный спорт)
 Гонка преследования (лыжные гонки)

См. также 
 Гонка с преследованием